Hayatou ist der Familienname folgender Personen:

 Issa Hayatou (* 1946), kamerunischer Sportler und Sportfunktionär
 Sadou Hayatou (1942–2019), kamerunischer Politiker und Premierminister